Friedrich von Gagern (1794–1848) – generał
 Friedrich von Gagern (1842/1843–1910) – polityk
 Friedrich von Gagern (1882–1947) – pisarz